Спарв () — шведская фамилия. Известные носители:

 Спарв, Камилла (род. 1943) — шведская актриса.
 Спарв, Тим (род. 1987) — финский футболист.